Марцин из Ужендова, также Марцин Ужендув (, ) — польский католический священник, врач, доктор медицины и философии. Один из первых польских ботаников.

Биография 
Обучался в университетах Кракова (1517—1521) и Падуи (1534—1538).
С 1525 по 1534 г. — преподаватель физики, математики, логики и философии Академии в Кракове (Ягеллонского университета). В 1529 г. — руководил Collegium Minor, a в 1532 — декан Краковской академии.

В 1538 г. после окончания учëбы в Падуанском университете стал доктором медицины. После возвращения на родину в 1544 г. — настоятель в родном селе Ужендув.

Позже был придворным врачом гетмана великого коронного Яна Амора Тарновского, а с 1563 г. — каноником сандомирским.

Научные труды 
В 1543—1553 обработал и первым в Польше составил «Herbarz Polski» (гербарий), вмещающий множество рисунков и богатую информацию с описаниями растений, главным образом, лекарственных, зверей и минералов, присутствующих на землях средневековой Польши. Книга была издана в Кракове в 1595 г.

Ссылки 
 Электронная версия «Herbarz Polski»

Ботаники по алфавиту
Ботаники XVI века
Ботаники Польши
Доктора философии
Доктора медицинских наук
Медики XVI века
Медики Польши
Католические священники Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Выпускники Падуанского университета
Преподаватели Ягеллонского университета